Hatt är ett efternamn.

Personer med efternamnet 
 Amund Hatt (~1345–1413), en svensk lagman och riksråd
 Anna-Karin Hatt (1972–), tidigare politiker och företagsledare
 Emilie Demant-Hatt (1873–1958), en dansk konstnär och författare
 Greger Hatt (1963–), en svensk politiker, samhällsdebattör och författare
 Gudmund Hatt (1884–1960), en dansk geograf, etnograf och arkeolog
 Hilda Hatt (1903–1975), en brittisk friidrottare med häcklöpning som huvudgren